Phosphorfluorid ist der Name mehrerer gasförmiger  chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Phosphor und Fluor. 
Phosphor(II)-fluorid, P2F4
Phosphortrifluorid, PF3
Phosphorpentafluorid, PF5